Schymik ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Schymik (1934–1979), deutscher Fußballspieler
 Erwin Schymik (* 1930), deutscher Fußballspieler